Het wereldkampioenschap dammen 2015 werd van 8 tot en met 25 november 2015 in een rond toernooi gespeeld in Emmen door 20 deelnemers. 
Het speeltempo was hetzelfde als in voorgaande jaren, namelijk per speler 80 minuten voor de partij + 1 minuut per zet.

Wereldkampioen werd (voor de 9e keer) Aleksandr Georgiejev met 25 punten uit 19 partijen, op 1 punt gevolgd door Jan Groenendijk, die Roel Boomstra op basis van meer overwinningen voorbleef. 
Georgiejev en Groenendijk zouden een match om de wereldtitel spelen maar Georgiejev trok zich daarvoor terug.  
Hij werd vervangen door Boomstra die de WK-match tegen Groenendijk in 2016 afgetekend (met 16-8) won.

Deelnemers

Scoretabel

Organisatie 
De organisatie ontving een subsidie van  van het Ministerie van VWS, in het kader van de subsidieregeling van topsportevenementen.

Externe links
 Officiële site
 Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 2015
Dammen
Dammen 2015
Dammen